Краљевци су насеље у Србији у општини Рума у Сремском округу. Према попису из 2011. било је 1056 становника.

Овде се налазе Српска православна црква Светог Николе у Краљевцима и Железничка станица Краљевци.

Демографија 
У насељу Краљевци живи 976 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 39,9 година (38,7 код мушкараца и 41,0 код жена). У насељу има 361 домаћинство, а просечан број чланова по домаћинству је 3,40.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Руми
Насељена места у Војводини
Википројект географија/Насеља у Србији